Râul Valea se poate referi la:

 Râul Valea, Niraj
 Râul Valea, Bârsănești
 Râul Valea Albă (dezambiguizare)
 Râul Valea Babei (dezambiguizare)
 Râul Valea Bătrâna (dezambiguizare)
 Râul Valea Boului (dezambiguizare)
 Râul Valea Cailor (dezambiguizare)
 Râul Valea Caldă (dezambiguizare)
 Râul Valea Calului (dezambiguizare)
 Râul Valea Cărbunelui (dezambiguizare)
 Râul Valea Caselor (dezambiguizare)
 Râul Valea Cerbului (dezambiguizare)
 Râul Valea Cetății (dezambiguizare)
 Râul Valea Cheii (dezambiguizare)
 Râul Valea cu Apă (dezambiguizare)
 Râul Valea Fântânii (dezambiguizare)
 Râul Valea Glodului (dezambiguizare)
 Râul Valea Grecului (dezambiguizare)
 Râul Valea Gruiului (dezambiguizare)
 Râul Valea Hotarului (dezambiguizare)
 Râul Valea Lacului (dezambiguizare)
 Râul Valea Largă (dezambiguizare)
 Râul Valea Lată (dezambiguizare)
 Râul Valea Lazului (dezambiguizare)
 Râul Valea lui Ion (dezambiguizare)
 Râul Valea Lungă (dezambiguizare)
 Râul Valea Mare (dezambiguizare)
 Râul Valea Mică (dezambiguizare)
 Râul Valea Morii (dezambiguizare)
 Râul Valea Muierii (dezambiguizare)
 Râul Valea Poienii (dezambiguizare)
 Râul Valea Poienilor (dezambiguizare)
 Râul Valea Răchițelii (dezambiguizare)
 Râul Valea Râsului (dezambiguizare)
 Râul Valea Runcului (dezambiguizare)
 Râul Valea Sărată (dezambiguizare)
 Râul Valea Sasului (dezambiguizare)
 Râul Valea Satului (dezambiguizare)
 Râul Valea Seacă (dezambiguizare)
 Râul Valea Stânei (dezambiguizare)
 Râul Valea Strâmbă (dezambiguizare)
 Râul Valea Ursului (dezambiguizare)

Vezi și 
 Valea (dezambiguizare)